Благо́ева гру́ппа — одна из первых социал-демократических организаций в России, положивших начало распространению марксизма. Создана болгарским студентом Димитром Благоевым в декабре 1883 года в Санкт-Петербурге. Группа насчитывала до 30 активных членов, главным образом студентов Петербургского университета и Технологического института. Вокруг группы Благоева сплотились представители революционных кружков учащейся и военной молодежи. В 1884 группа приняла название «Партия русских социал-демократов», а после установления связи с группой «Освобождение труда» стала именоваться Петербургской группой партии русских социал-демократов.

Группа организовала около 15 рабочих кружков (до 10 человек в каждом) на ряде металлургических и текстильных предприятий за Невской и Московской заставами, на Васильевском острове, Выборгской стороне и в Нарвской части. Благоевцы выпускали прокламации, создавали библиотечки для рабочих кружков, распространяли как общеобразовательную литературу, так и произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова в Москве, Киеве, Одессе, Самаре, Саратове, Туле, Кременчуге, Таганроге, организовали в 1885 г. выпуск первой в России социал-демократической нелегальной газеты «Рабочий» (вышло два номера, в январе и июле 1885 г.). За все время деятельности группа Благоева имела три подпольные типографии.

Пропаганду среди рабочих вели члены группы — Д. Благоев, Н. П. Андреев, П. П. Шатько, А. А. Герасимов, П. П. Аршаулов, П. А. Латышев, В. Е. Благославов, В. А. Кугушев, В. Г. Харитонов и другие.

В первом проекте программы группы (1884) ряд теоретических вопросов решался с позиций, близких к марксизму: признание неизбежности капиталистического пути развития России, формирования и роста рабочего класса, необходимости завоевания демократических свобод как предварительных условий для борьбы за социализм. Вместе с тем в этом проекте группы Благоева отразились народнические и лассальянские взгляды. Проект программы группы Благоева, посланный в Женеву, вызвал критику со стороны группы «Освобождение труда», и Г. В. Плеханову было поручено выработать проект, общий для обеих групп. 2-й проект программы группы (получивший впоследствии высокую оценку В. И. Ленина), был доставлен в Петербург летом 1885 г.

После того как в марте 1885 г. руководитель группы Д. Благоев был арестован и выслан из России, группу возглавлял В. Г. Харитонов, а после его ареста в январе 1886 г. — Н. П. Андреев. Окончательно группа Благоева была разгромлена в марте 1887 г.

Члены 

 Студенты Петербургского университета 
 Благоев, Димитр
 Антонов Г. П.
 Благославов В. Е.
 Бородин Н. А.
 Орлов С. К.
 Харитонов В. Г.
 Книпович Н. М.

 Студенты Петербургского Технологического института 
 Андреев Н. П.
 Андреев П. П.
 Аршаулов П. П.
 Ашурков Л. Н.
 Белявский М. Ю.
 Герасимов А. А.
 Григоров Н. Г.
 Данилов В. Ф.
 Дементьев К. Г.
 Розинский А. Н.
 Фомин А. И.
 Шатько П. П.

 Студенты Петербургской медико-хирургической академии 
 Латышев П. А.
 Хлопин Г. В.

Кроме того, в группу входили студент Петербургского учительского института В. Е. Ахмаметьев, студент Петербургской лесной академии В. А. Кугушев, Г. Н. Лавров (окончил Петербургское реальное училище), слушательница акушерских курсов Югилевич М. И.

Литература 
 Благоев Д., Мои воспоминания, М.— Л., 1928;
 Овсянникова С. А., Группа Благоева, М., 1959;
 Полевой Ю. З., Зарождение марксизма в России. 1883—94 гг., М., 1959;
 Костин А. Ф., От народничества к марксизму, М., 1967.

Общественные организации Российской империи
Социал-демократические партии